Дакахли́я (, егип. произн. Эд-Да’ахлия) — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Эль-Мансура. Расположена на севере страны, на востоке дельты Нила.

Название 
Своим названием мухафаза обязана древней деревне , которая сегодня расположена в соседней мухафазе Думьят.

Население 
На 2006 год население мухафазы равнялось 4 985 187 человек, что составляет около 6 % от всего населения Египта. Средний рост населения в год составляет 1,9 %.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 16 административных центров и 3 городов и 110 сельских местных общин, к которым относятся 336 деревень и 2072 мелких поселения.

Административные центры
 Эль-Манзала
 Матарийя
 Эль-Гамалия
 Мит-Сальсиль
 Миньят-эн-Наср
 Дикирнис
 Бени-Эбейд
 Темай-эль-Имдид
 Эс-Симбиллавейн
 Махалла-Дамана
 Эль-Мансура
 Ага
 Мит-Гамр
 Билкас
 Ширбин
 Тальха

Города
Наиболее значимые города мухафазы:
 Эль-Мансура
 Дикирнис
 Мит-Гамр
 Эль-Манзала
 Билкас
 Тальха
 Мит-Сильсиль
 Гамса
 Матарийя

Экономика 
Хорошо развито сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопка. Хлопкоочистительная, маслобойная, текстильная промышленность. Значительный торговый центр.

Известные жители, уроженцы 
 Салах Наср — основатель и первый руководитель аппарата египетской разведки
 Умм Кульсум — известная арабская певица
 Адиль Имам — египетский актёр (англ.)
 Амр Заки — египетский футболист
 Мухаммед Хусейн Хэйкель — египетский публицист, журналист и политик
 Осунаараси Кинтаро — первый профессиональный борец сумо из Африки

Ссылки 

 Dakahliya Governorate Official website
 Dakahlia page
 El Wattan News of Dakahlia Governorate

Мухафазы Египта